

Persone
 Amilcare Della Noce – calciatore italiano
 Giovanni della Noce – condottiero italiano
 Giuseppe Della Noce – generale italiano
 Luigi della Noce – lessicografo, latinista e politico italiano
 Luisa Della Noce – attrice italiana
 Marco Della Noce – comico, cabarettista e attore italiano

Altro
 Fonte della Noce – fontana storica di Teramo